Reina María o María Reina, en el catolicismo, puede referirse a:
 La devoción y advocación católica de la Virgen María como Reina de los Cielos o alguna de sus variantes.
 La oración Salve (Salve Regina..., traducido al castellano como ‘Dios te salve, Reina...’).
 La oración Regina Caeli (“Reina del Cielo”).
 La devoción de la Coronación de la Virgen.
 La Catedral de María Nuestra Reina, en Baltimore.
 La Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla.
 Reina de los Mares, una forma devocional habitual de referirse a la advocación de la Virgen del Carmen.
  Reina de las Marismas, una forma devocional habitual de referirse a la advocación de la Virgen del Rocío.
 Reina de reinas: La Virgen María, película mexicana de 1948.

Además, puede hacer referencia a:
 Reina María Luisa, navío de línea español de 112 cañones que prestó servicio en la Armada Española desde su botadura el 12 de septiembre de 1791 hasta que se hundió, en 1815.